Die Veikkausliiga 2005 war die 16. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 75. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 28. April und endete am 15. Oktober 2005.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde Myllykosken Pallo -47 Meister. Schon vor dem letzten Spieltag hatten sie sieben Punkte Vorsprung auf den direkten Verfolger HJK Helsinki, gegen die sie dann 0:1 verloren.

Der AC Allianssi aus Vantaa erhielt für die nächste Saison keine Lizenz mehr aufgrund des Verdachts der Spielmanipulation bei der 0:8-Niederlage gegen den FC Haka.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Rovaniemi PS erreichte den 13. Platz in der Saison 2005 und trat deswegen am 19. und 22. Oktober 2005 gegen den Zweitplatzierten der Ykkönen, den Vaasan PS, an. Vaasan PS stieg aufgrund der Auswärtstorregel in die Veikkausliiga auf.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Finland 2005 RSSSF
 Championship 2005 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2005
2005